Culantrillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Adiantum amplum.
El nombre común de la planta Adiantum capillus-veneris.
El nombre común de la planta Asplenium ceterach.
El nombre común de la planta Lemna gibba
El nombre común de la planta '''''Torilis japonica.